Об'їзд — оминання чогось по дорозі, альтернативний маршрут.
 Об'їзд — 4-й епізод п'ятого сезону серіалу «Цілком таємно».
 Об'їзд — американський фільм 1945 року.
 Об'їзд — болгарський фільм-драма 1967 року.
 Об'їзд — норвезький трилер 2009 року.
 Об'їзд — британський кримінальний трилер 2016 року.
 Об'їзд — американський комедійний телесеріал (2016—2019).
 Об'їзд — альбом Сінді Лопер 2016 року.

 Об'їзд — село у Володарському районі Нижньогородської області Росії.